Jatijajar (Ayah)
 Jatijajar (Bergas)
 Jatijajar (Tapos)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing